La ligne 80 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Maurage entre  et .

Histoire 
 : mise en service de la ligne : Charleroi Eden - Trazegnies.

 : prolongement vers Bracquegnies : Charleroi Eden - Bracquegnies.

 : ligne 80 prolongée vers Maurage Place (repris à la ligne 30); service prolongé 82 vers Mons (repris au service 31).

 : suppression de la section Maurage - Mons et du service 82 Charleroi - Mons.

 : abandon du terminus de Charleroi Eden, terminus déplacé à Charleroi Sud via le prémétro.

/ : suppression de la section Charleroi - Courcelles par Marchiennes-au-Pont, ligne déviée par Gosselies.

/ : suppression de la section Trazegnies Sentier Madame - Maurage Place, terminus reporté à Trazegnies Sentier madame.

 : suppression.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 878 (1958).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Charleroi

Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut